El término frutal puede referirse a:

 el árbol frutal, cualquier árbol productor de frutas;
 la fruta, un alimento vegetal que proceden del fruto de determinadas plantas;
 el fruto;
 Frutal, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.